* Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь династии Романовых.
 Алексей Михайлович (великий князь) (1875—1895) — внук Николая I.